Wiechs ist der Name folgender Orte:

 Wiechs am Randen, Ortsteil der Stadt Tengen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Wiechs (Bad Feilnbach), Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wiechs (Bruckmühl), Ortsteil des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Wiechs (Schopfheim), Ortsteil der Stadt Schopfheim, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Wiechs (Steißlingen), Ortsteil der Gemeinde Steißlingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg